Rock ’n’ Roll (album Johna Lennona)
 Rock ’n’ Roll (album Motörhead)
 Rock ’n’ Roll (album TSA)

Zobacz też 
 Rock and roll
 Rock and roll (ujednoznacznienie)